Rivoluzione – qualsiasi cambiamento radicale nelle strutture sociali
 La rivoluzione – brano musicale del 1967 interpretato al Festival di Sanremo da Gianni Pettenati e Gene Pitney
 La rivoluzione – brano musicale del 2000 della Premiata Forneria Marconi, contenuto nell'album Serendipity
 La rivoluzione – album discografico del 2012 di Luca Bassanese
 La rivoluzione – album discografico del 2022 di Enrico Ruggeri
 La rivoluzione – singolo discografico del 2022 di Enrico Ruggeri
 La rivoluzione – film del 2019 diretto da Joseph Troia

Pagine correlate 
 Rivoluzione (disambigua)